Rovira kan syfta på:

 Rovira (släkte)
 Rovira (kommun) – en kommun i Colombia
 Rovira (ort) – kommunens huvudort